Ford Bronco (1965) – SUV klasy średniej produkowany w latach 1965–1996.
 Ford Bronco (2020) – samochód terenowy klasy wyższej produkowany od 2020 roku.

Inne 
 Ford Bronco II – SUV klasy kompaktowej produkowany  w latach 1984–1990.
 Ford Bronco Sport – SUV klasy kompaktowej produkowany od 2020 roku.